Az 1950-es férfi röplabda-Európa-bajnokság volt a röplabdázás történetének második férfi Európa-bajnoksága. A tornának Bulgária fővárosa, Szófia adott otthont 1950. október 14. és október 22. között. Hat csapat vett részt, az Eb-t a Szovjetunió nyerte, a magyar csapat bronzérmes lett.

Lebonyolítás 
A hat csapat körmérkőzéseket játszott egymással, a csoport végeredménye lett egyben a torna végeredménye is.

Eredmények

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1950-es női röplabda-Európa-bajnokság

Röplabda
Férfi röplabda-Európa-bajnokság